Andrea Cassarà (ur. 1984) – włoski szermierz
 Antonino Cassarà (1948–1985) – włoski oficer policji
 Stefano Cassarà (ur. 1966) – włoski sędzia piłkarski